Това е таблица на първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 1997/1998.

Световна ранглиста по снукър